Жан-Франсуа́ Кайява́ д’Эстанду́ (де Л'Эстанду) (; родился 28 апреля 1731 года недалеко от Тулузы. Умер 26 июня 1813 года в Париже. французский писатель, поэт, драматический актёр, французский критик, член Французской академии.

Карьера 
Успех его маленькой пьесы, поставленной на театральной сцене города Тулузы, вдохновила его играть на подмостках «Комеди Франсез». Первые пьесы публика восприняла прохладно, но, в конце концов, он достиг успеха со своей комедийной постановкой «Эгоизм» в пяти актах. Автор пытался вернуться к великим традициям итальянской комедии характеров.

Против Кайява д’Эстанду выступал французский критик Жан-Франсуа де Лагарп. Он же предложил ему сыграть в своей маленькой пьесе «Английский журналист».

У Кайява д’Эстанду случались конфликты и в «Комеди Франсэз». Из-за враждебности актёра Моле он вынужден был покинуть это знаменитое заведение и занялся написанием книг по драматическому искусству и произведений, проникнутых духом свободомыслия.

В 1797 году он поступил в Институт Франции, а также принял участие в работе Французской академии после её восстановления.

Литература 
 Gustave Vapereau, Dictionnaire universel des littératures, Paris, Hachette, 1876, p. 358
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1730 году
Умершие в 1813 году
Писатели Франции
Члены Французской академии